Здесь представлен список самых высоких зданий Дании.  Перечислены все здания с высотой более 50 м.

Построенные здания

Проектируемые и строящиеся здания

Ссылки 
 Emporis: Denmark
 Structurae: Denmark

Примечания 

 
Выс
Дания
Дания